Lycia parallelaria är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1958. Lycia parallelaria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
parallelaria